Hatløy ist der Familienname folgender Personen:

 Kjartan Hatløy (* 1954), norwegischer Dichter
 Svein Hatløy (1940–2015), norwegischer Architekt